Datia (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Datia (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Datia